Există 2 peste porcine diferite a porcului : 
 Pestă porcină clasică (produsă de un Pestivirus)  
 Pestă porcină africană (provocată de un Asfivirus), epidemie în România în 2018